Hurup (plaats), plaats in Denemarken
 Hurup (parochie), parochie in Denemarken
 Hürup, gemeente in Duitsland